Chia ima više značenja:
 Chia, Cagliari
 Chia, Viterbo